Борецкая волость:

 Борецкая волость (Архангельская губерния) — в Шенкурском уезде
 Борецкая волость (Волынская губерния) — в Кременецком уезде
 Борецкая волость (Рязанская губерния) — в Сапожковском уезде